El Torrent de Carabassa és un torrent a Barcelona del barri de la Font d'en Fargues provinent del Turó de la Rovira. Aquest torrent és un dels pocs vestigis que queden dels espais per on corria l'aigua que s'escorre des dels turons. Estava format per l'aigua que baixava del torrent del Carmel i del torrent del Paradís. Recorria les terres de Can Carabassa i els conferia gran fertilitat. Queda encara un tram que passava per sota el pont de la carretera d'Horta (passeig Maragall), al costat del carrer Peris Mencheta. Abocava les aigües a la riera d'Horta, en el punt que ara hi ha la cruïlla dels carrers de Petrarca i de Cartellà.

Aprofitament de l'aigua 
El subsòl del torrent és ric en aigua. Ja d'antic hi havia mines excavades a la muntanya per a conduir aquesta aigua per a ús de les masies existents. A partir de la segona meitat del  s'intensifica l'explotació de les aigües subterrànies amb finalitats comercials. S'excaven noves mines i més profundes que portaran l'aigua fins a l'acabat de néixer Eixample de Barcelona. També s'aprofita l'aigua de pou per a la indústria casolana de les bugaderes, com al carrer d'Aiguafreda, a les anomenades cases de les bugaderes d'Horta, on cada casa tenia un pou i un safareig.

Referències 

Geografia d'Horta-Guinardó
Carabasses
La Font d'en Fargues